Villa Bernhard Große heißen:

 Villa Bernhard Große (Niederlößnitz)
 Villa Bernhard Große (Radebeul)